BE, B.E., Be або be може означати:

 Берилій, символ «Be» — хімічний елемент
 Двобуквений код ISO 639 для білоруської мови.
 Двобуквений код ISO 3166-1 для Бельгії
 .be — національний інтернет-домен верхнього рівня для Бельгії
 Позначення дати у календарі бахаї
 Буддійська ера тайського сонячного календаря
 Bloco de Esquerda — Лівий блок (Португалія)
 Blood Elves (криваві ельфи) — вигадана раса в комп'ютерній грі World of Warcraft
 Be Incorporated — американська корпорація, творець ОС BeOS
 Be — префікс для позначення літаків Таганрозького авіаційного комплексу
 Дієслово-зв'язка в англійській мові

Див. також 
 Б (кирилиця)
 Let It Be (значення)
 Bee